Сусинос-дель-Парамо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,454 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса